Dysfunktion kan syfta på:

Sexuell funktionsstörning – en psykisk störning en störning i den sexuella funktionen
Sexuell dysfunktion (psykisk) – en psykisk störning
Somatoform autonom dysfunktion – ett samlingsnamn på olika psykiska störningar som yttrar sig i fysiska problem från organ eller system som regleras av autonoma nervsystemet

Se även
Dysfunktionellt beteende
Dysfunktionellt uppskjutarbeteende
Funktion (olika betydelser)